Николай Романюк
 Романюк, Николай Иванович (1922—1995) — Герой Советского Союза.
 Романюк, Николай Леонидович (род. 1984) — белорусский футболист, вратарь.
 Романюк, Николай Ярославович (1958—2017) — украинский политик, мэр Луцка (2010—2015).